Сон в летнюю ночь:

 «Сон в летнюю ночь» — комедия Уильяма Шекспира, написанная между 1594 и 1596 годами. Её интерпретации:

В музыке и театре 
 «Сон в летнюю ночь» — увертюра (1826) и музыкальная сюита (1843) Феликса Мендельсона, в состав которой входит широко известный марш.
 «» — фантастический балет Мариуса Петипа на музыку Феликса Мендельсона и Людвига Минкуса (1876).
 «» — балет Джорджа Баланчина на музыку Феликса Мендельсона (1962).
 «» — балет Фредерика Аштона на музыку Феликса Мендельсона (1964).
 «Сон в летнюю ночь» — балет Джона Ноймайера на музыку Феликса Мендельсона (1977). 
 «» — опера Бенджамина Бриттена по либретто Питера Пирса (1960).

В кино 
 «» — немой фильм Чарльза Кента, первая экранизация пьесы Шекспира (США, 1909).
 «Сон в летнюю ночь» — фильм (1913).
 «Сон в летнюю ночь» — комедия Макса Рейнхардта и Уильяма Дитерле (США, 1935).
 «Сон в летнюю ночь» — мультипликационный фильм (СССР, 1935).
 «Сон в летнюю ночь» — фильм (1946).
 «Сон в летнюю ночь» — кукольный мультипликационный фильм Иржи Трнка, озвученный Ричардом Бёртоном (Чехословакия, 1959).
 «» — художественный фильм Питера Холла (США, 1968).
 «Сон в летнюю ночь» — фильм (1981). 
 «Сон в летнюю ночь» — фильм (1996).
 «Сон в летнюю ночь» — художественный фильм Майкла Хофмана (США, 1999).
 «Сон в летнюю ночь» — мультипликационный фильм (2005).
 «Сон в летнюю ночь» — десятый эпизод третьего сезона американского телесериала «Сверхъестественное» (2008).
 «Сон в летнюю ночь» — интерпретация сюжета (Япония, 2009).

См. также 
 Оберон
 Титания
 «Сон в летний день» — пьеса Джона Бойнтон Пристли.
 «Комедия секса в летнюю ночь» — фильм Вуди Аллена.
 :Категория:Сон в летнюю ночь